Henri Fournier je lahko:
 Henri Fournier (dirkač)
 Henri Fournier (general)